Die befestigte Stadt Kaiserswerth wurde mehrfach belagert:
 Belagerung von Kaiserswerth (1247)
 Belagerung von Kaiserswerth (1474)
 Belagerung von Kaiserswerth (1592)
 Belagerung von Kaiserswerth (1636)
 Belagerung von Kaiserswerth (1688)
 Belagerung von Kaiserswerth (1702)